Le Moulin du Pô (Il mulino del Po), roman italien en trois parties de Riccardo Bacchelli, publié de 1938 à 1940 ;
 Le Moulin du Pô (Il mulino del Po), film italien d'Alberto Lattuada, sorti en 1949.